Sender Kaiserslautern steht für:
 den Sender Kaiserslautern (1926–1945), Rundfunksender, der 1926 in Betrieb ging und der bis 1945 auf der Frequenz 1429 kHz mit 0,5 kW Sendeleistung sendete, auch als Pfalzsender bezeichnet.
 den Sender Rotenberg des Südwestrundfunk
 den Fernmeldeturm Kaiserslautern der Deutschen Telekom AG
 den AFN-Sender in Otterbach, siehe Sender Sambach